:
Mirko Barbarić (Bogomolje), hrv. pjesnik
Mirko Barbarić (Čitluk). hrv. pisac